Дорр () — многозначный термин.

Фамилия 
  — американский компьютерный лингвист, профессор Мэрилендского университета в Колледж-Парке, президент Ассоциации компьютерной лингвистики (2008).
  (1872—1962) — американский химик, обладатель медали Общества промышленной химии (1938) и Медали Перкина (1941).
  (ур. Рипли; 1825—1913) — американская писательница и поэтесса, супруга Сенеки Дорра.
 Дорр, Лестер (1893—1980) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Дорр, Лоренс Джозеф (род. 1953) — американский ботаник.
  (наст. имя — Янош Шоэмиэн; 1925—2014) — венгерско-американский писатель.
  (род. 1933) — ирландский дипломат, Постоянный представитель Ирландии при ООН (1980—1983), посол Ирландии в Великобритании (1983—1987), член Ирландской королевской академии (с 2008).
  (1868—1948) — американская журналистка, первый редактор журнала The Suffragist.
  (1820—1884) — американский политик, временный председатель Сената штата Вермонт (1865—1866), супруг Джулии Дорр.
  (1805—1854) — американский политик, руководитель восстания в штате Род-Айленд в 1841—1842 годах.
 Дорр, Ханс (1912—1945) — германский офицер войск СС времён Второй мировой войны, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами.
  (1852—1914) — американский политик, член Палаты представителей США от Западной Виргинии (1897—1899).
 Дорр, Энтони (род. 1973) — американский писатель, автор романов и коротких рассказов.

Топоним 
  — тауншип в округе Аллеган штата Мичиган (США).
  — тауншип в округе Мак-Генри штата Иллинойс (США).
 Дорр — остров у западного побережья Австралии.